Среднеперси́дский язы́к (пехлеви́йский, пехлеви́ (букв. «парфянский»); самоназвание — pārsīk или pārsīg «персидский») — мёртвый среднеиранский язык юго-западной группы. Является продолжением (отличия носят диалектный характер) древнеперсидского языка и предшественником новоперсидского. Первоначальный ареал — южная часть Ирана — Парс (Фарс), затем — литературный и официальный язык всей Персии во времена Сасанидов (III—VII века). С VII века, после завоевания Ирана арабами, сохранялся в зороастрийских общинах в Иране и Индии.

Различают:
 т. н. книжный среднеперсидский — язык духовной (зороастрийской) и светской литературы;
 манихейский среднеперсидский — язык документов манихейских общин.

Использовались две системы письма, основанные на различных разновидностях арамейской графики:
 пехлевийская — гетерографическая;
 манихейская — фонетическая.

Древнейшие памятники — легенды на монетах правителей Парса (II век до н. э.).

Важнейший литературный памятник среднеперсидского — перевод Авесты с авестийского языка. Более позднюю форму среднеперсидского представляет язык парси (пазенд), переходный к новоперсидскому языку, сохранявшийся как исключительно литературный у парсов, так и у «бехдинов» или гебров Ирана, которые, однако используют также в качестве литературного чаще классический персидский литературный язык.

Переход к классическому фарси 
Современный потомок среднеперсидского — новоперсидский. Изменения между поздним средневековым этапом фарси и ранним новоперсидским были очень постепенными, и в X—XI веках среднеперсидские тексты были вполне читаемыми (конечно, имеется в виду вслух) и понятными для носителей ранненовоперсидского. Однако есть определённые различия, которые уже имели место примерно с конца X века:
 падение начальных безударных гласных;
 эпентеза гласного в начальных скоплениях согласных;
 потеря -g в конце слов;
 замена начального w- на b- или же (gw- → g-);
 существенные изменения в глагольной системе, главным образом потеря ряда форм субъюнктива и оптатива (некоторые окаменелые формы их употребления сохранились в классическом поэтическом языке), возросшее употребление глагольных префиксов;
 изменения в лексике, особенно замена большого количества исконных слов на арабизмы, тюркизмы и, с XIX века — на слова английского, французского и даже (редкие — самовар, эстакан) русского языка.
 Замена пехлевийского и манихейского письма, первое из которых было логографическим, на арабский алфавит, к которому было добавлено четыре буквы.

Лингвистическая характеристика

Морфология

Имя существительное 
 Число
Среднеперсидский различал единственное и множественное число, реликты двойственного исчезли. Множественное число маркировалось посредством суффикса-ān, вероятно, из древнеперс. -ānam
-īhā, вероятно, из древнеперсидского -θwa

Формы единственного числа могли следовать за числительным 2 или больше, так же, как за местоимением множественного числа:
Например:
dō bunistag «2 главных принципа, 2 архетипа»
was kas «много людей»

Кроме того, среднеперсидский язык знал абстрактный суффикс -īh, который фигурировал иногда в качестве коллективного множественного:
zanīh «женщины»
gurgīh «волки»
šēdaspīh «римляне, византийцы» («имеющие белых коней»)

 Падеж
Различаются 2 формы в раннем периоде языка, но в более поздних формах прямой падеж стал исчезать (прямой падеж был продолжением номинатива ед. числа др.-перс. -a, авестск. -ō), а позже стали пропадать и формы косвенного падежа ед. числа (из древнеперс. или генетива -ahyā, авестск. -ahe; род. мн. на -ā/ī/ūnām):

в случае r- основ было следующее склонение:

Прилагательные изменяются как существительные. Порядок слов не соблюдается строго:
frēstagān wuzurgān = wuzurgān frēstagān

 Порядок слов (Имя)
A) Управляющее существительное предшествует определяющему существительному или иному определению:
1. С относительной частицей (изафетом):
xwadāy ī xwadāyān «господин господ, бог богов»
dēn ī weh «благая вера»
pus ī man «мой сын»

2. Без относительной частицы:
pusān rōšnān «сыны света»'
šahryār wuzurg «великий князь»

Когда управляющее существительное отмечено неопределённым артиклем, изафет устраняется:
dast-ē jām «горсть трофеев (немного трофеев)»
 kanīzag-ē weh «добрая девушка»
B) управляющее существительное предшествует управляемому:
ērān šahr «страна иранцев»
ādarān šah «король огней»
garm xwarišn «горячая еда»
man pus «мой сын»

Пример относительного местоимения как прямого объекта:
u-mān mā bar ō gumāngarīh «и не введи нас во искушение»

Имя прилагательное 
Имеют степени сравнения, как во многих индоевропейских языках:

A) Ср. форма: -tar, -dar (после гласных, r, m и n)
В качестве частицы сравнения употребляется az и kū
az wad wattar «худшее из худших»
kam wattar ast kū «менее плохо, чем (как)»

B) Превосходная: -tom, -dom (после гласных, r, m и n)
Некоторые прилагательные принимают суперлативный суффикс -ist, например окаменелое: wahišt (досл. — «лучшее»), "behešt теперь окаменело и значит в классич. и совр. фарси — «рай».

Глагол 
Глагольные окончания в настоящем времени (Praesens)

Связка

Причастие настоящего времени
-āg и -ān, и окаменелые остатки форм на -and.

Причастие долженствования или отглагольное существительное -išn.

Причастие прошедшего времени -t, -tag.

С их помощью образуются формы прошедшего времени аналитически, используя связку.
Инфинитив: -tan

Примечания

Литература 
 Молчанова Е. К. Основные вопросы синтаксиса среднеперсидского языка (книжного пехлеви): Автореф. дис. на канд. филол. наук. М., 1966.
 Расторгуева В. С. Сравнительно-историческая грамматика западноиранских языков. Фонология. М., 1990.
 Расторгуева В. С. Среднеперсидский язык. М., 1966.
 Расторгуева В. С., Молчанова Е. К. Среднеперсидский язык // Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М., 1981.

Ссылки 

 Среднеперсидско-англо-русский словарь. Библиотека текстов (среднеперсидско-русский параллельный текст)
 В Инкубаторе Викимедиа есть пробный раздел Викисловаря на языке пехлеви
 Среднеперсидские тексты на TITUS

Иранские языки
Средневековые языки
Древние языки Ближнего Востока
Государство Сасанидов
История персидского языка